Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Moorilla Hobart International 2009 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Hobart